«Пан Таде́уш» () — крупнейшее произведение Адама Мицкевича, эпическая поэма, написанная в 1832—1834 в Париже, где поэт жил в эмиграции, и изданная там же в 1834 году. Состоит из 12 частей («книг») общим объёмом почти в 10 тысяч строк (польский александрийский стих, то есть силлабический 13-сложник).

Полное название — «Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве. Шляхетская история 1811—1812 годов в двенадцати книгах, писанная стихами» (). «Наезд» () — древний польский термин, означающий военное нападение.

Описание 
Действие поэмы происходит на протяжении 5 дней в 1811 году и одного дня в 1812 году на берегах Немана, «на Литве» (в бывшем Великом княжестве Литовском) перед нашествием Наполеона на Россию. Главные герои поэмы — Тадеуш и Зося, представители двух соперничающих шляхетских фамилий — Соплиц и Горешков. Замысел поэмы перерос из идиллии (образцом для которой была идиллия Гёте «Герман и Доротея») в широкую эпическую картину, сочетающую бытовую, военную, любовную и патриотическую линии. В поэме настолько правдиво и подробно воссозданы картины жизни, быта и нравов польской и литовской шляхты (описание охоты, пиров, празднеств, обычаев), что ещё при жизни автора она получила характеристику «Энциклопедия польской жизни».

«Пан Тадеуш» был последним крупным художественным произведением Мицкевича, впоследствии он практически перестал писать стихи и в последние двадцать лет жизни в основном сосредоточился на публицистике.

«Пан Тадеуш» начинается со знаменитого признания в любви к Литве (Мицкевич родился близ Новогрудка, ныне Белоруссия):

В поэме создан полный ностальгии и юмора образ красочных, но исторически обреченных шляхетских нравов. С самого начала поэма получила огромную популярность среди польских и литовских эмигрантов. Считается польской национальной эпопеей и шедевром словесной живописи. Классические иллюстрации к поэме создал Михал Эльвиро Андриолли. «Пан Тадеуш» экранизирован впервые в (1928) польским режиссёром Рышардом Ордынским. Новейшая экранизация создана в (1999) Анджеем Вайдой.

Автограф поэмы с 1870-х годов хранился в библиотеке Ossolineum во Львове, в специально для него сделанном художественном ларце из тёмного дерева и слоновой кости. В 1946 году вместе с основными фондами библиотеки Оссолинских рукопись перевезена во Вроцлав, где находится и сейчас.

Поэма «Пан Тадеуш» была самым издаваемым в Польше произведением польской художественной литературы в 1944—2004 годах: в этот период было выпущено 155 изданий общим тиражом 9,791 млн экземпляров.

«Пан Тадеуш» в русских переводах 
Полные переводы поэмы А.Мицкевича на русский язык:
 Перевод Николая Берга — 1875 г. (отдельное издание)
 Перевод Владимира Бенедиктова — 1882 г.
 Перевод Сусанны Мар (Аксеновой) — 1954 г. (отдельное издание)
 Перевод Музы Павловой — 1954 г.
 Перевод Святослава Свяцкого — 1998 г.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Ходасевич В. Ф. К столетию «Пана Тадеуша» 

Произведения Адама Мицкевича
Эпические поэмы
Поэмы 1834 года
Отечественная война 1812 года в литературе